Юрий Николаевич Родио́нов (род. 12 марта 1938, Таганрог) — российский военачальник, генерал-полковник, начальник Главного управления кадров МО СССР — заместитель Министра обороны СССР по кадрам (1991), депутат Государственной Думы России.

Биография 
Родился 12 марта 1938 года в Таганроге. После окончания таганрогской средней школы № 23 поступил в Рязанское артиллерийское училище. В 1967 году окончил Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского.

В 1991 году назначен на должность заместителя министра обороны СССР по кадрам — начальника Главного управления кадров Министерства обороны СССР.

Был депутатом Государственной Думы РФ I, III и IV созывов.

Является председателем совета Высшего офицерского состава Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

На февраль 2021 года являлся генеральным инспектором Министерства обороны РФ.

Государственные награды 
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Орден Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 12 медалей
 Ордена и медали иностранных государств

Семья и личная жизнь 
 Святенко, Инна Юрьевна (1967) — дочь — депутат Московской городской Думы. Член фракции партии Единая Россия.

Ссылки 
 Юрий Родионов на сайте «Донская станица»

Источники 

Выпускники Рязанского артиллерийского училища
Заместители министра обороны СССР
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены «Единой России»
Члены КПСС
Аудиторы Счётной палаты России